Istenič ist der Familienname folgender Personen:

 Lilijana Istenič (* 1931), jugoslawische bzw. slowenische Biologin
 Rudi Istenič (* 1971), slowenischer Fußballspieler